Communications on Pure and Applied Mathematics (сокращается как Comm. Pure Appl. Math.) — ежемесячный рецензируемый научный журнал, который издается институтом Куранта в John Wiley & Sons.
Журнал печатает статьи по прикладной математике, математическому анализу и математической физике.

История

Журнал был создан в 1948 году как сообщения под названием Communications on Applied Mathematics и получил свое нынешнее название в следующем году.

Показатели

По данным журнала цитирование Сообщения, журнал имеет 2013 импакт-фактором из 3.080.
В 2016 году, MCQ журнала составил 2,85 при стреднем 0,22 по всем математическим журналам; по этому показателю он входит в десятку лучших журналов по прикладной и чистой математике.

Список литературы 

Научные журналы на английском языке
Математические журналы
Журналы, появившиеся в 1948 году